Pavel Fiodorovitch Sadyrine (), né le  à Perm en URSS et mort le  2001 à Moscou en Russie, est un footballeur russe, reconverti en entraîneur.

Biographie

Joueur

Entraîneur 

Il dirige l'équipe de Russie lors de la Coupe du monde 1994 organisée aux États-Unis.

Statistiques

Palmarès 
 Avec le Zénith Léningrad
 Champion d'URSS en 1984

 Avec le CSKA Moscou
 Champion d'URSS en 1991
 Vainqueur de la Coupe d'URSS en 1991

Liens externes 
 

Naissance en septembre 1942
Naissance à Perm
Décès en décembre 2001
Décès à Moscou
Footballeur russe
Footballeur soviétique
Joueur du FK Zvezda Perm
Joueur du Zénith Saint-Pétersbourg
Entraîneur soviétique de football
Entraîneur russe de football
Entraîneur du Zénith Saint-Pétersbourg
Entraîneur du CSKA Moscou (football)
Entraîneur du FK Rubin Kazan
Sélectionneur de l'équipe de Russie de football
Sélectionneur de l'équipe d'Ouzbékistan de football
Récipiendaire de la médaille de l'ordre du Mérite pour la Patrie, 2e classe
Décès à 59 ans
Mort d'un cancer en Russie
Naissance en RSFS de Russie